Alexa Internet, een bedrijf dat via haar website informatie ter beschikking stelt over het internetverkeer naar andere websites
 Alexa (winkelcentrum), een winkelcentrum nabij de Alexanderplatz in Berlijn
 Amazon Alexa, een product van Amazon.com